Ostrogon – przedstawiciel rzędu (łac. Xiphosura) z gromady staroraków; inaczej: mieczogon.
 Ostrogon (łac. Pseudosphromenus) – rodzaj ryb z rodziny guramiowatych; inaczej: wielkopłetw, pseudowielkopłetw lub pseudogurami.

Zobacz też 
 Ostrogonek duży – gatunek ptaka z rodziny garncarzowatych
 Ostrogonek mały – gatunek ptaka z rodziny garncarzowatych